Martial Jaffredo (né le  à Nantes), est un patineur artistique français, pratiquant la danse sur glace avec Dominique Deniaud.

Il est notamment   des Jeux olympiques de 1998.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec sa partenaire Dominique Deniaud

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Nantes
Naissance en mars 1976
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Patineur artistique français